Cahuzac kan syfta på:
 Cahuzac, Aude
 Cahuzac, Lot-et-Garonne
 Cahuzac, Tarn